Сан Илдефонсо има више значења:

 Сан Илдефонсо, Ел Кабаљо (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Илдефонсо (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Илдефонсо, Сан Илдефонсо Јолотепек (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Илдефонсо (Истлавака), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Илдефонсо (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Илдефонсо (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Илдефонсо (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Илдефонсо (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику